Kruip ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kruip (* 1957), deutscher christlicher Sozialethiker und Hochschullehrer
 Stephan Kruip (* 1965), deutscher Physiker, Patentprüfer und Mukoviszidose-Patient